Goy steht für:
 Goy (Bochum), ein Ortsteil von Bochum
 't Goy, Ort in der Gemeinde Houten, niederländische Provinz Utrecht
 eine Schreibweise von Goi (Nichtjude)
 Goy (Tagoi proper), Dialekt der Sprache Tagoi im Sudan
 Goy, kanadischer Film aus dem Jahr 2020 

Goy ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Goy (* 1944), deutsche Rechtsanwältin
 Erwin Goy (1905–1989), lachischer Dichter, siehe Óndra Łysohorsky
 Fritz Goy (1877–1948), auch: Fritz Otto Goy, deutscher Architekt, Schriftsteller, Zeichner und Maler
 Hans-Jürgen Goy (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Luba Goy (* 1945), kanadischer Schauspieler, Komiker
 Samuel Goy (1879–1949), deutscher Agrikulturchemiker
 Sebastian Goy (* 1943), deutscher Dichter und Hörspielautor
 Sylvie Goy-Chavent (* 1963), französische Politikerin

goy steht für:
 Goundo (ISO-639-3-Code), fast ausgestorbene Adamaua-Sprache im Tschad

g0y steht für:
 g0y, Eigenbezeichnung (auch als gØy oder g-zero-y) einer Subkultur von Menschen, die sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlen, sich jedoch nicht als homosexuell bezeichnen

Siehe auch:
 Haus Goy
 Goi (Begriffsklärung)
 GOJ
 Koi

Abkürzung